Bieg na 1500 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Tytuł mistrzowski obronił Kenijczyk Asbel Kiprop.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 3:36,20 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Rezultaty

Eliminacje 
Awans do półfinału: 6 najlepszych z każdego biegu (Q) oraz 6 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Awans do finału: Pierwszych pięciu z każdego biegu (Q) oraz dwóch z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 1500 metrów mężczyzn